SPHERE LIFE Ltd (ТОВ «Сфера Лайф») — українська компанія, що спеціалізується на розробці та просуванні інноваційних технологій у сфері традиційної терапії. Місія компанії полягає в забезпеченні безпечного, ефективного та передового обладнання, яке допоможе людям одужати від різних захворювань.

Про компанію

Компанія розробила новітню технологію під назвою "Технологія інтенсифікації іонообмінних процесів. Ця технологія представляє нову філософію в сучасній медицині, яка спрямована на збалансування процесів в організмі людини, включаючи нервову та серцево-судинну системи, а також м’язову та кісткову тканини, які разом утворюють складні функціональні та структурні системи організму. 
На основі цієї технології було розроблено декілька пристроїв REGENERATOR SF-01 для домашнього використання та  REGENERATOR SF-02 для медичних закладів.

Про технологію

Інтенсифікуючи всі іонообмінні процеси, REGENERATOR SF дозволяє нормалізувати роботу систем організму, що прискорює процеси відновлення і допомагає людині досягти оптимального здоров'я.

Про команду

Команда Sphere Life Ltd складається з експертів у різних галузях, включаючи медицину, промисловість, ІТ та інформаційні технології, які працювали разом, щоб розробити та вивести на ринок це унікальне обладнання. Компанія пройшла масштабні наукові дослідження, сертифікацію виробництва та сертифікацію обладнання, в результаті чого створено безпечний та сертифікований продукт для вирішення складних медичних проблем.

Про місію

Sphere Life Ltd прагне допомогти людям досягти оптимального здоров’я та благополуччя, надаючи інноваційні та ефективні рішення для традиційної терапії. Компанія прагне до постійних досліджень і розробок, щоб покращити та розширити лінійку продуктів відповідно до потреб своїх клієнтів.